Шулындино — деревня в Голышмановском городском округе Тюменской области. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Улицы
Уличная сеть представлена тремя улицами: Гастелло, Дзержинского, Заречная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Голышмановского района